Bosch Siemens Hausgeräte, empresa multinacional fabricant d'electrodomèstics amb seu a Alemanya
 Bourne Shell, intèrpret d'ordres dels sistemes Unix versió 7
 BSh també és el codi a la classificació climàtica de Köppen del Clima semiàrid càlid
 bsh. també és l'abreviatura del bushel, mesura de capacitat per a sòlids i líquids usada al Regne Unit